Cana de Azucar (littéralement « canne à sucre », en espagnol), peut désigner :

Venezuela 
 Caña de Azucar : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Mario Briceño Iragorry dans l'État d'Aragua ;
 Caña de Azucar : capitale de la paroisse civile de la municipalité de Mario Briceño Iragorry dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme